Могилёв (; ):

Топонимы 
 Могилёв — город на востоке Белоруссии, административный центр Могилёвской области и Могилёвского района.
 Могилёв — до 1923 года название города Могилёва-Подольского на Украине.
 Могилёв — село в Царичанском районе Днепропетровской области, Украины.

Фамилии

Транспорт 
 Могилёв — аэропорт, филиал РУП «Белаэронавигация», расположен недалеко от города Могилёва.
 Могилёв I — железнодорожная станция Белорусской железной дороги.
 Могилёв II — железнодорожная станция и вокзал Белорусской железной дороги.

Спорт 
 «Могилёв» — спорткомплекс в городе Могилёве, Белоруссия.
 «Могилёв» — хоккейный клуб.

Другое 
 ТРК «Могилёв» — областная телерадиокомпания в Могилёвской области.
 СЭЗ «Могилёв» — свободная экономическая зона «Могилёв».

См. также 
 Днепр-Могилёв